Aspres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aspres-sur-Buëch, kommun, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Aspres-lès-Corps, kommun, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar